Bourbaki je priimek več oseb:
 Charles Denis Bourbaki, francoski general
 Nicolas Bourbaki, kolektivni psevdonim